

Села:
 Іллінське — Київська область, Згурівський район
 Іллінське — Сумська область, Путивльський район

Див. також 
 Ільїнське